Epping steht für folgende geographische Objekte:

Deutschland:
 Epping (Altenmarkt an der Alz), Einöde der oberbayerischen Gemeinde Altenmarkt an der Alz, Landkreis Traunstein
 Epping (Tiefenbach), Ortsteil der niederbayerischen Gemeinde Tiefenbach, Landkreis Passau

Österreich:
 Epping (Gemeinde Buchkirchen), Ortschaft der oberösterreichischen Marktgemeinde Buchkirchen

Frankreich:
 Epping (Moselle) (Eppingen), Gemeinde in Lothringen

Vereinigtes Königreich:
 Epping (Essex), eine englische Kleinstadt nördlich von London
 Epping (London Underground), die örtliche (End-)Station der Londoner U-Bahn-Linie Central Line
 Epping Forest, waldreiches Gebiet in der Nähe von Epping
 Epping Forest (District), nach dem Waldgebiet benannter englischer  in der Grafschaft Essex mit Verwaltungssitz in Epping

Vereinigte Staaten:
 Epping (New Hampshire), eine Kleinstadt im Rockingham County
 Epping (North Dakota), eine Gemeinde im Williams County

Südafrika:
 Epping (Südafrika), ein Ortsteil der City of Cape Town Metropolitan Municipality, Südafrika

Australien:
 Epping (New South Wales), einen Vorort von Sydney
 Epping (Victoria), einen Vorort von Melbourne

Epping ist der Familienname von:
 Epping (Patriziergeschlecht), westfälisches Patriziergeschlecht

 Christoph Epping, deutscher Architekt und Erbauer des Hattinger Bismarckturms
 Hermann Epping (1875–[> 1945]), deutscher Reichsgerichtsrat
 Johannes Epping (1945–2022), deutscher Mediziner
 Joseph Epping (1835–1894), deutscher Jesuit, Altorientalist und Astronomiehistoriker
 Volker Epping (* 1959), deutscher Rechtswissenschaftler und Universitätspräsident

Siehe auch:
 Eppingen